Након распада Совјетског Савеза 1991. формиран је Фудбалски савез Украјине, који је примљен у ФИФА и УЕФА 1992. године. Исте године је формирана и Фудбалска репрезентација Украјине која је своју прву званичну утакмицу одиграма 29. априла 1992. у Ужгороду Украјина против Фудбалске репрезентације Мађарске, коју је изгубила резултатм 3:1.

Следи списак свих одиграних утакмица Фудбалске репрезентације Уграјине од њеног одснивања до данас.

Списак утакмица

Легенда

1992—1999. (59)

2000—2009. (104)

2010—

Статистика 
1. јун 2019.

Биланс међународних утакмица

Референце

Спољашње везе 
 Сајт Фудбалске репрезентације Украјне
 ФИФА-Утакмице и резултати Украјине 

Фудбал у Украјини
У